

Geografia
 Galles
 Garth – village del Powys
 Garth – villaggio presso Bridgend

 Scozia
 Garth – castello in Perthshire
 Garth – villaggio nelle isole Shetland

Onomastica
 Garth – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 John Garth – politico britannico
 John Garth – compositore britannico
 Jennie Garth – attrice statunitense
 Leonard I. Garth – giudice statunitense
 Samuel Garth – medico e poeta britannico
 Thomas Garth – comandante navale britannico

Personaggi fittizi
 Garth – personaggio del ciclo di Shannara di Terry Brooks
 Garth – personaggio dei fumetti DC Comics noto anche come Aqualad o Tempest (o in alcune traduzione italiane Tempesta).
 Garth – personaggio del videogioco Fable II
 Garth – striscia a fumetti di fantascienza degli anni settanta di Frank Bellamy
 Garth di Izar o Lord Garth – personaggio di Star Trek